Családi kör, Arany János 1851-ben megjelent verse
 Családi kör, televíziós sorozat 1974–2000, 2019–
Filmek
 Családi kör (1981) film
 Családi kör (1990) Kardos Ferenc filmje
Folyóiratok
 Családi Kör, 1860-ban Kánya Emília alapította magyar szépirodalmi és divatlap
 Családi Kör, 1990-ben alapított független vajdasági magyar hetilap